Wecken, het conserveren van levensmiddelen door ze in glazen potten te steriliseren
 Inleggen, het conserveren van levensmiddelen door ze in een conserveringsmiddel te leggen